Regeneração (Portugal) — período da História de Portugal
 Regeneração (Piauí) — município do Piauí
 Regeneração (indústria) — conjunto de processos industriais, com destaque para a indústria química, usados na recuperação de energia e materiais
 Regeneração (biologia) — processo biológico de recuperação de tecidos ou órgãos
 Regeneração (ecologia) — processo de reconstituição de formações vegetais

Desambiguação